język gaelicki szkocki
 język irlandzki – irlandzki gaelicki, iryjski
 język manx – manx gaelicki